Шелопу́гинский район —  административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр — село Шелопугино.

География 
Расположен на востоке центральной части края. Через район проходят отроги Борщовочного хребта.

Наиболее крупная река — Унда. Впадает в Онон (бассейн Амура). Водится хариус, ленок, гольян, пескарь, налим, карась и др.

История 
Образован 11 февраля 1935 года под названием Шахтаминский район с центром в селе Шелопугино. 

24 августа 1961 года Газимуро-Заводский и Шахтаминский районы были объединены в один под новым наименованием Шелопугинский район. 

29 ноября 1979 года из состава Шелопугинского района вновь был выделен Газимуро-Заводский район.

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 8 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Шелопугинском районе 25 населённых пунктов.

Экономика 
Район экономически опирался на своё крупнейшее предприятие — Шахтаминское рудоуправление (в настоящее время закрыто). Молибден был в своё время фирменной продукцией Забайкалья, а Читинская область — крупным поставщиком ценного металла. За годы перестройки закрылись горняцкие предприятия, сократилось производство сельхозпредприятий.

Примечания

Ссылки